Васи́лий Белоу́с () (27 августа 1988, Окница, Молдавская ССР, СССР — 31 августа 2021, Каларашовка, Окницкий район, Молдавия) — молдавский боксёр-любитель, выступавший в полусредней, и в первом средней весовых категориях. Мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призёр чемпионата Европы (2017), четвертьфиналист , пятикратный чемпион Молдавии, бронзовый призёр чемпионата мира среди студентов (2010) в любителях.

Биография 
Родился 27 августа 1988 года в небольшом городе Окница в центре Окницкого района Молдавской ССР, в СССР.

Трагически погиб 31 августа 2021 года в Каларашовке, спустя четыре дня после празднования своего дня рождения в результате ДТП.

Любительская карьера 
С детства проживал в селе Гриманкауцы в Бричанском районе, которое является одним из главных центров подготовки боксёров в Молдавии.
Здесь же начал заниматься боксом под руководством знаменитого тренера .
Его партнёрами по тренировкам стали известные боксёры, олимпийские призёры Виталий Грушак и Вячеслав Гожан.

В 2010 году он завоевал свою первую награду — на чемпионате мира среди студентов в Улан-Баторе он завоевал бронзовую медаль.

В 2011 году на чемпионате мира в Баку, он сумел выйти в четвертьфинал соревнований в , где в конкурентном бою спорно уступил Индийскому боксёру Викас Кришан, — который в итоге стал бронзовым призёром чемпионат мира 2011 года.
Этот результат позволил ему первым из сборной Молдавии завоевать лицензию на участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
И в июле 2012 года стал участником Олимпийских игр 2012 года, в категории до 69 кг, где в 1/8 финала соревнований проиграл украинцу Тарасу Шелестюку, — который в итоге стал бронзовым призёром Олимпиады 2012 года.

В 2017 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы в Харькове (Украина), в категории до 69 кг.

В июне 2019 года на Европейских играх в Минске (Белоруссия) дошёл до , но в четвертьфинале потерпел поражение по очкам со счётом 0:5 от россиянина Харитона Агрба, — который в итоге стал серебряным призёром Европейских игр 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Белоус Василий — новости на сайте Sportbox.ru
 Профиль спортсмена на сайте Федерации бокса Молдавии.
 

Боксёры Молдавии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Погибшие в автомобильных катастрофах